Сцинкоподібні (Scincomorpha) — інфраряд лускатих плазунів з підряду ящірок. Має 5 родин.

Опис 
Представники цього інфраряду мають маленькі та середні розміри. Голова коротка, затуплена, іноді трохи загострена. Тулуб стрункий, довгий, у деяких родів змієподібний. Хвіст довгий, стиснутий з боків у більшості видів. Кінцівки короткі, задні більш розвинуті ніж передні. У багатьох вони редуковані або практично відсутні. Луска дрібна з можливими численними горбиками або окремою збільшеною лускою.

Спосіб життя 
Зустрічаються у лісах, степах, пустелях та напівпустелях, гірських місцинах. Полюбляють тропічні, субтропічні, помірний пояси. Добова активність різна. Харчуються здебільшого безхребетними, членистоногими, дрібними хребетними.

Ці ящірки як яйцекладні, так й яйцеживородні, зустрічаються також живородні.

Розповсюдження 
Мешкають на усіх континентах, окрім Антарктиди.

Філогенія 
Кладограма, що відображає еволюційні зв'язки всередині групи:

Примітки

Джерела 
 Wolfgang Böhme: Squamata, Schuppenkriechtiere. In: Wilfried Westheide und Reinhard Rieger (Hrsg.): Spezielle Zoologie Teil 2: Wirbel- oder Schädeltiere, Gustav Fischer Verlag 2004; S. 354–357. ISBN 3-8274-0900-4
 Біологія: Навч. посіб. / А. О. Слюсарєв, О. В. Самсонов, В.М.Мухін та ін.; За ред. та пер. з рос. В. О. Мотузного. — 3—є вид., випр. і допов. — К.: Вища шк., 2002. — 622 с.

Тварини, описані 1923
Ящірки